Голлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Голлер, Андреас (род. 1976) — итальянский спортивный агент.
 Голлер, Борис Александрович (род. 1931) — российский писатель, драматург, историк, эссеист.

Голлер - топоним
 Голлер - хребет восточной части Главной гряды Крымских гор.